Ein dominant weißes Pferd erhält seine vollständig weiße Farbe durch Leuzismus, das heißt, die Melanozyten, die Zellen, die die Farbstoffe produzieren, sind aufgrund einer Mutation nicht in der Haut angekommen.

Aussehen 

Ein Pferd mit Dominant weißer Farbe hat von Geburt an am gesamten Körper schneeweißes Fell und rosa Haut. Lediglich an den Ohren, in der Mähne oder im Schweif können einige farbige Haare auftreten. Die Augen des Pferdes sind braun, manchmal auch blau.

Genetik 
Es wurde angenommen, dass es ein White Gen (W) gibt, das einen dominanten Erbgang besitzt. Inzwischen wurde jedoch festgestellt, dass mehrere verschiedene Mutationen des KIT-Locus zu dominant weißer Farbe führen. Es handelt sich also um eine Form des Leuzismus.

Einige dieser W-Gene sind in ihrer homozygoten Ausprägung (WW) in der frühen Embryonalentwicklung tödlich. Das heißt, sie führen zu einer Fehlgeburt in dieser Zeit. Bei anderen W-Genen ist nicht bekannt, welchen Einfluss die homozygote Ausprägung hat.

In seltenen Fällen kommt es vor, dass das Gen W in heterozygoter Form sich nicht vollständig ausprägt, sondern eine Scheckung erzeugt, die ähnlich wie eine Sabinoscheckung aussieht.

Von heterozygot dominantweißen Pferden sind keine gesundheitlichen Probleme bekannt.

Dasselbe Gen ist beim Tobiano, beim Farbwechsler und der Sabinoscheckung mutiert. Bei den Genen to (keine Tobianoscheckung), w (keine Dominant weiße Farbe), rn (keine Stichelhaarigkeit) und sbn (keine Sabinoscheckung) handelt es sich also jeweils um dasselbe Gen – nämlich die normale Farbe ohne weiße Flecken – während To (Tobianoscheckung), Sbn1 (das eine bisher bekannte Gen für Sabinoscheckung), Rn (Stichelhaarigkeit) und W (dominant weiße Farbe) verschiedene Allele desselben Gens sind. Wenn ein Pferd für eines dieser vier Gene reinerbig ist (das Gen also zweimal hat), kann es keines der beiden anderen Gene haben. Wenn es nicht reinerbig ist, kann es höchstens zwei dieser Veranlagungen haben. Nahebei auf demselben Chromosom liegt der Extension-Locus des Pferdes, so dass die Fuchsfarbe oft über mehrere Generationen gemeinsam mit einem dieser Gene vererbt wird.

W-Gene verschiedener Rassen

Freiberger 
Bei Freiberger Pferden kommt eine Mutation des KIT-Locus vor, die durch eine Nonsense-Mutation in Exon 15 des Gens entsteht, die dazu führt, dass das KIT-Protein wegen eines vorzeitigen Stop-Codons nur teilweise synthetisiert wird. Bei heterozygoten Pferden, die ein mutiertes und ein gesundes Allel des Gens haben, ist das mutierte KIT-Protein nur etwa halb so häufig wie das gesunde. Das geht auf Mechanismen zurück, die dazu dienen, beschädigte Proteine abzubauen oder ihre Synthese zu verhindern. Diese Mutation ist wahrscheinlich, wenn sie homozygot vorliegt, im frühen Embryonalstadium tödlich.

Die Mutation ist zu der weißen Stute Cigale zurückzuverfolgen, die 1957 geboren wurde.

Araber 
Drei fast weiße Araber hatten eine andere Nonsense-Mutation im Exon 4 des KIT-Locus. Diese Mutation ist wahrscheinlich, wenn sie homozygot vorliegt, im frühen Embryonalstadium tödlich.

Camarillo White Horse 
Sechs Pferde der Rasse Camarillo White Horse hatten eine Missense-Mutation im Exon 12 des KIT-Locus.  Sie geht auf den Gründungshengst der Rasse Sultan zurück, der 1912 geboren wurde.

Englisches Vollblut 
Fünf weiße Englische Vollblüter hatten eine weitere Missense-Mutation im Exon 13 des KIT-Locus. Laut den Stammbäumen von Englischen Vollblütern gibt es mehrere Familien, in denen eine Dominant-Weiß-Mutation unabhängig voneinander aufgetreten ist.

Weitere Gene 
2009 wurden sieben weitere Gene für dominant weiße Farbe im KIT-Locus bei englischen Vollblütern, Islandponys, Holsteinern, Quarter Horses und Süddeutschem Kaltblut entdeckt.

Verwechslungsmöglichkeiten 
 Cremello, Perlino, Smoky Cream: Zweimal durch das Cream-Gen aufgehellte Pferde unterscheiden sich vom Dominant Weißen Pferd durch ihre blauen Augen. Das Fell hat einen leicht goldenen oder silbernen Schimmer und ist nicht schneeweiß.
 Schimmel: hat dunkle Haut und schimmelt erst in den ersten Lebensjahren aus
 Maximale Schecken: Je nach Scheck-Gen unterschiedliche Augenfarbe, sonst wie Dominant Weißes Pferd

Siehe auch 
 Fellfarben der Pferde
 Genetik der Pferdefarben

Weblinks 
 Mustangs 4 us: Verschiedene weiße Pferde, darunter mehrere Dominant Weiße

Quellen 

Fellfarbe
Hippologie